Вуа́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на південний захід від Парижа, 60 км на північ від Орлеана, 18 км на схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 111 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 294,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Вуаз 
 Вуаз на сайті французького Національного інституту географії
 Вуаз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вуаз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вуаз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вуаз на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар